MacAlister är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också skrivas McAlister och McAllister samt ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet MacAlister eller med varianter av detta namn
 David McAllister
 Donald MacAlister
 Gary McAllister
 Hill McAlister
 Isabelle McAllister
 R.A. Stewart Macalister
 Vance McAllister

Geografiska namn

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn